Варганова Світлана Анатоліївна (1964) —  радянська плавчиня.
 Варганова Ангеліна Анатоліївна (1971-2013) — російська актриса.

Прізвища
Жіночі форми прізвищ